Alien Registration Act bezeichnet:
 ein US-amerikanisches Gesetz aus dem Jahr 1940, siehe Alien Registration Act
 ein philippinisches Gesetz aus dem Jahr 1950, siehe Alien Registration Act (Philippinen)
 ein thailändisches Gesetz aus dem Jahr 1950, siehe Alien Registration Act (Thailand)